Quervain ou de Quervain peut se référer à :

Patronyme 
 Alfred de Quervain (1879-1927), explorateur et météorologiste suisse ;
  (1896-1968), théologien suisse ;
  (1937-2020), peintre et graphiste suisse ;
  (1968-), neuroscientifique suisse ;
  (1902-1984), géologue suisse ;
 Fritz de Quervain (1868-1940), chirurgien suisse ;
  (1915-2007), physicien et glaciologue suisse, fils de l'explorateur Alfred ;
  (1926-1992), psychanalyste suisse, fils du théologien Alfred.

Toponyme 
 , montagne d'Antarctique, nommé après l'explorateur Alfred.

Médecine 
 Le syndrome de De Quervain, forme la plus commune de ténosynovite, type d'inflammation des tendons de la main, nommé après Fritz.

Homonymie de patronyme